Autographa ypsilon är en fjärilsart som beskrevs av Riesen 1901. Autographa ypsilon ingår i släktet Autographa och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
ypsilon